Исаченко, Александр:
* Исаченко, Александр Васильевич (1910—1978) — чехословацкий и австрийский лингвист русского происхождения.
 Исаченко, Александр Демьянович (род. 1953) — тренер Казахстана по ориентированию на лыжах.
 Исаченко, Александр Лаврентьевич (1919—1942) — участник подпольной борьбы на территории Белоруссии.
 Исаченко, Александр Никитович (1903—1949) — советский инженер, партийный деятель.